Héctor Rivas – calciatore argentino
Héctor Enrique Rivas – ex calciatore venezuelano